General Luna ist der Name folgender Orte:

 General Luna (Quezon), Stadtgemeinde in der Provinz Quezon auf den Philippinen
 General Luna (Surigao del Norte), Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Norte auf den Philippinen